Kasparek ist der Familienname folgender Personen:

 David Kasparek (* 1981), deutscher Architekturvermittler, Journalist, Moderator und Grafiker
 Franciszek Kasparek (1844–1903), polnischer Rechtswissenschaftler
 Fritz Kasparek (1910–1954), österreichischer Alpinist
 Ladislav Kašpárek (* 1943), Hydrologe
 Norbert Kasparek (* 1960), polnischer Historiker
 Rolf Kasparek (* 1961), Lead-Sänger und Gitarrist der deutschen Heavy-Metal-Band Running Wild
 Stanislav Kašpárek (* 1996), tschechischer Handballspieler